Calvi (Alta Córsega) — cidade da França
 Calvi (Itália) — cidade da Itália
 Moio de' Calvi, comuna italiana da Lombardia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos